Головицы — название населённых пунктов в России:
 Головицы — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Головицы — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.